Sonnenwende bezeichnet:
 Sonnenwende, astronomisches Datum
 Vertreter der Pflanzengattung der Sonnenwenden

Filme:
 Stubbe – Von Fall zu Fall: Sonnenwende, deutscher Fernsehfilm, 2009
 Tatort: Sonnenwende, deutscher Fernsehfilm, 2018

Militäroperationen:
 Unternehmen Sonnenwende, deutsche Militäroperation 1945 in Pommern
 Unternehmen Sonnenwende, deutsche Militäroperation 1945 im Elsass; siehe Unternehmen Nordwind#Unternehmen Sonnenwende, 8. bis 12. Januar

Siehe auch: